Натуральне число 1422
 1422 рік до нашої ери
 1422 рік нашої ери